Zgromadzenie Narodowe I kadencji w Libanie (1926-1930)
 Zgromadzenie Narodowe I kadencji w Libanie (1943-1947)

Zobacz też